12-й чемпионат Европы по волейболу среди женщин прошёл с 19 по 27 сентября 1981 года в двух городах Болгарии с участием 12 национальных сборных команд. Чемпионский титул впервые в своей истории выиграла сборная Болгарии.

Команды-участницы 
 Болгария — страна-организатор;
 СССР, ГДР, Венгрия, Румыния, Нидерланды — по итогам чемпионата Европы 1979 года;
 ФРГ, Чехословакия, Польша, Югославия, Италия, Турция — по итогам квалификации.

Квалификация

Система проведения чемпионата 
12 команд-участниц чемпионата на предварительном этапе были разбиты на три группы. 6 команд (по две лучшие из каждой группы) вышли в финальный этап, где по круговой системе разыграли места с 1-го по 6-е. Учитывались результаты игр команд-финалистов между собой на первом этапе. Итоговые 7—12-е места по такой же системе разыграли команды, занявшие в группах первого этапа 3—4-е места.

Предварительный этап

Группа А 
Перник 

 19 сентября: Румыния — Югославия 3:0 (15:6, 15:4, 15:13); СССР — Чехословакия 3:0 (15:3, 15:9, 15:7).
 20 сентября: СССР — Югославия 3:0 (15:3, 15:4, 15:3); Чехословакия — Румыния 3:1 (16:14, 15:10, 12:15, 15:5).
 21 сентября: Чехословакия — Югославия 3:0 (17:15, 15:12, 15:9); СССР — Румыния 3:0 (15:9, 15:13, 15:6).

Группа В 
София 

 19 сентября: Польша — Нидерланды 3:0 (15:12, 15:3, 13:15, 15:2); ГДР — Италия 3:2 (14:16, 15:13, 6:15, 15:9, 15:9).
 20 сентября: ГДР — Нидерланды 3:0 (10:15, 15:7, 6:15, 15:13, 15:11); Польша — Италия 3:0 (15:12, 15:8, 15:0).
 21 сентября: Италия — Нидерланды 3:0 (15:9, 15:8, 15:4); ГДР — Польша 3:0 (15:11, 15:13, 15:9).

Группа С 
София 

 19 сентября: Венгрия — Турция 3:0 (15:2, 15:3, 15:4); Болгария — ФРГ 3:0 (15:4, 16:14, 15:3).
 20 сентября: Болгария — Турция 3:0 (15:4, 15:9, 15:4); Венгрия — ФРГ 3:0 (15:4, 15:10, 15:11).
 21 сентября: ФРГ — Турция 3:0 (15:9, 15:10, 15:1); Болгария — Венгрия 3:2 (15:13, 6:15, 13:15, 15:5, 15:10).

Классификационный раунд 
Перник 
Курсивом выделены результаты матчей предварительного этапа, пошедшие в зачёт классификационного раунда

 24 сентября: Румыния — Турция 3:0 (15:6, 15:13, 15:6); Нидерланды — Югославия 3:0 (15:9, 15:2, 15:7); Италия — ФРГ 3:0 (15:13, 15:12, 17:15).
 25 сентября: Нидерланды — Турция 3:1 (6:15, 15:12, 15:5, 15:11); Италия — Югославия 3:1 (15:3, 13:15, 15:6, 15:6); Румыния — ФРГ 3:0 (15:4, 15:9, 15:2).
 26 сентября: Югославия — Турция 3:0 (19:17, 15:10, 15:2); Нидерланды — ФРГ 3:2 (10:15, 8:15, 15:5, 15:11, 15:10); Румыния — Италия 3:0 (15:11, 15:6, 15:5).
 27 сентября: ФРГ — Югославия 3:2 (14:16, 15:11, 13:15, 15:8, 15:7); Италия — Турция 3:0 (15:3, 15:10, 15:5); Румыния — Нидерланды 3:0 (15:8, 15:3, 15:13).

Финальный этап 
София 
Курсивом выделены результаты матчей предварительного этапа, пошедшие в зачёт финального

 24 сентября: Венгрия — Чехословакия 3:1 (15:3, 11:15, 15:7, 15:5); Болгария — Польша 3:0 (15:6, 15:10, 15:5); СССР — ГДР 3:0 (15:7, 15:10, 15:7).
 25 сентября: СССР — Польша 3:0 (15:10, 15:8, 17:15); Венгрия — ГДР 3:0 (15:7, 15:10, 15:2); Болгария — Чехословакия 3:1 (10:15, 15:3, 15:2, 15:9).
 26 сентября: СССР — Венгрия 3:2 (15:12, 8:15, 15:0, 7:15, 15:7); Болгария — ГДР 3:1 (15:3, 15:0, 11:15, 15:3); Польша — Чехословакия 3:2 (15:8, 15:12, 11:15, 11:15, 15:10).
 27 сентября: ГДР — Чехословакия 3:1 (13:15, 17:15, 15:12, 15:11); Венгрия — Польша 3:1 (15:10, 10:15, 15:10, 15:7); Болгария — СССР 3:0 (15:6, 15:13, 15:12).

Итоги

Положение команд

Призёры 
 : Таня Гогова, Верка Стоянова, Мая Стоева, Румяна Каишева, Цветана Божурина, Анка Узунова, Росица Михайлова, Мила Рангелова, Галина Станчева, Ваня Манова, Таня Димитрова, Златка Стоичкова. Тренер — Васил Симов.

 : Людмила Чернышёва, Надежда Радзевич, Лидия Логинова, Татьяна Черкасова, Ирина Макогонова, Елена Ахаминова, Светлана Кунышева, Наталья Разумова, Ольга Соловова, Елена Волкова, Надежда Орлова, Любовь Иванова. Тренер — Николай Карполь.

 : Люция Банхедь-Радо, Габриэлла Фекете-Чапо, Агнеш Торма, Агнеш Балайча-Юхас, Дьёндль Геревич-Барди, Жужанна Фодор-Гальхиди, Жужанна Сабо, Эва Сюч, Бернадетт Кёсеги, Эва Салаи-Шёбек, Беата Помикальски-Бернат, Мария Кёрёш. Тренер — Габриэлла Котциш-Аттила.

Ссылки и источники 
 Архив волейбольных результатов
 Волейбол. Энциклопедия/Сост. В. Л. Свиридов, О. С. Чехов. Томск: Компания «Янсон» — 2001.
 

Чемпионаты Европы по волейболу среди женщин
1981 год в волейболе
Чемпионаты Европы в Болгарии
Сентябрь 1981 года
Спорт в Болгарии в 1981 году
Международные соревнования по волейболу в Болгарии
Чемпионаты Европы в 1981 году